Лесовое () — село в Бусской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 226 человек. Занимает площадь 0,66 км². Почтовый индекс — 80520. Телефонный код — 3264.

Ссылки 
 Лесовое на сайте Верховной рады Украины